John Mackenzie (zendeling) (1835-1899), Brits zendeling
 John Mackenzie (zeiler) (1876-1949), Brits zeiler